Die Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg 1938/39 war die sechste Spielzeit der Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg im Sportgau Nordmark. Sie diente als eine von drei zweitklassigen Bezirksklassen als Unterbau der Gauliga Nordmark. Die Staffelmeister dieser drei Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Nordmark ausgespielt wurden.

Die Bezirksklasse Groß-Hamburg wurde erneut in den Staffeln Hammonia, Hansa und Germania im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel ausgetragen. In dieser Spielzeit wurde das Teilnehmerfeld je Staffel um eine Mannschaft erweitert. Die Saison startete am 21. August 1938, das letzte Spiel kam am 4. Juni 1939 zur Austragung. In der Hammonia-Staffel setzte sich der SV West-Eimsbüttel mit sechs Punkten Vorsprung vor Vorjahressieger Union 03 Altona durch, die Hansa-Staffel gewann der Gauligaabsteiger Wilhelmsburg 09 mit fünf Punkten Vorsprung. SC Sperber Hamburg hieß der Sieger der Gemannia-Staffel, die Hamburger setzten sich mit zwei Punkten Vorsprung gegenüber dem SC Concordia Hamburg durch. In der anschließenden Aufstiegsrunde zur Gauliga Nordmark 1939/40 setzte sich jedoch nur Sperber Hamburg durch und stieg in die Erstklassigkeit auf, die anderen beiden Staffelsieger verblieben in der Zweitklassigkeit. Am Saisonende stieg aus jeder Staffel ein Verein in die Kreisklasse ab.

Staffel Hammonia

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Das das Spiel HEBC gegen Harburger TB als Niederlage für beide Mannschaften gewertet wurde, gibt es in dieser Tabelle mehr Niederlagen als Siege.

|}

Staffel Hansa

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Germania

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Nordmark
Fußballsaison 1938/39